Plaats in Indonesië
 Nogosaren (Getasan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Nogosaren (Gading), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java